Bovile – frazione del comune italiano di Rotonda in Basilicata
 Bovile – frazione del comune italiano di Perrero in Piemonte